Валя-Морій () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Бездяд.
 Валя-Морій () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Відра.
 Валя-Морій () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Адміністративно підпорядковується місту Тешнад.